Damián Enrique Lanza Moyano (n. 1982) –  calciatore ecuadoriano naturalizzato italiano
 Franco David Moyano (n. 1997) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista 
 Javier Moyano Lujano (n. 1986) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore 
 Ramiro Moyano (n. 1990) – rugbista a 15 argentino
 Sebastián Emanuel Moyano (n. 1990) – calciatore argentino, di ruolo portiere